Der Begriff Wolfpack (engl. für Wolfsrudel) steht für:

 Wolfpack (Computerspiel, 1990), Computerspiel von NovaLogic
 Wolfpack (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm
 Wolfpack Entertainment,  ein deutsches Plattenlabel des Rappers D-Bo
 Wolfpack Wolfenbüttel,  eine Basketballmannschaft aus Wolfenbüttel
 eine deutsche Rugby-Nationalmannschaft; siehe Deutsche Siebener-Rugby-Nationalmannschaft
 Wolfpack, ursprünglicher Name der schwedischen Band Wolfbrigade